Привольный — посёлок (сельского типа) в Яшкульском районе Калмыкии, административный центр и единственный населённый пункт Привольненского сельского муниципального образования.

Население —  чел. ().

История 
Предположительно основан во второй половине XX века. В 1958 году в Привольном открылась малокомплектная школа.
C 1968 года — центральная усадьба вновь образованного совхоза «Улан-Хёёч». В том же году школа стала восьмилетней. В 1970 году местная школа преобразована в среднюю. В 1971 году сдано в эксплуатацию типовое здание дома культуры. В 1988 году было открыто новое типовое здание школы.

Физико-географическая характеристика 

Посёлок расположен на севере Яшкульского района, в пределах Сарпинской низменности, являющейся частью Прикаспийской низменности. Посёлок расположен ниже уровня мирового океана. Средняя высота — 9 м ниже уровня моря. Рельеф местности равнинный. В 4 км в западу от посёлка расположена цепочка озёр Длинные Саги, к востоку от посёлка расположено урочище Аким-Нижний.

По автомобильной дороге расстояние до столицы Калмыкии города Элиста составляет 180 км, до районного центра посёлка Яшкуль — 86 км. Ближайший населённый пункт посёлок Утта расположен в 33 км к юго-востоку от Привольного. К посёлку имеется подъезд c гравийно-щебёночным покрытием от федеральной автодороги Астрахань — Элиста  (33 км).

Согласно классификации климатов Кёппена-Гейгера тип климата — семиаридный. Среднегодовая температура воздуха — 9,8 °C, количество осадков — 257 мм. В окрестностях посёлка распространены бурые пустынно-степные солонцеватые почвы в комплексе с солонцами.
Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения посёлка составляли калмыки (35 %) и даргинцы (34 %)

Социальная инфраструктура 
В посёлке имеются магазины, почтовое отделение, дом культуры и библиотека. Среднее образование жители посёлка получают в Привольненской средней общеобразовательной школе, дошкольное — в детском саду. Медицинское обслуживание жителей обеспечивают офис врача общей практики и Яшкульская центральная районная больница, расположенная в посёлке Яшкуль.

Экономика 
В посёлке действует одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий республики — федеральный племзавод «Улан Хёёч». Здесь выводят калмыцкий тип грозненской тонкорунной овцы путём скрещивания с австралийским бараном и развивают мясное скотоводство. Здесь содержится около двух тысяч голов КРС и 49,1 тысячи овец.

Достопримечательности 
 Ступа просветления — один из самых высоких в Калмыкии субурганов — примерно 25 метров высотой. Статуи Будд будут расположены по четырём сторонам света. Освящён 29 октября 2010 года.
 Первый в России памятник Чингисхану - установлен в октябре 2019 года по инициативе местного населения и АО ПЗ «Улан-Хееч» во главе с генеральным директором Сангаджиевым Д.А. Мастера из Элисты, два года трудившиеся над композицией, за ее основу взяли исторический сюжет: четырехметровую фигуру Чингизхана на троне, несут четыре воина-защитника; за ними установлены флагштоки и флаги с названиями четырех монгольских племен, провозгласивших Чингисхана великим ханом. Надпись на основании скульптуры выполнена письмом тодо-бичиг.

Примечания 

Населённые пункты Яшкульского района